Die 1. Amateurliga Bayern 1963/64 war die 14. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Bayerischer Amateurmeister wurde der FC Wacker München, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte. Der TSV Johannis Nürnberg, die Amateure des BC Augsburg und der ASV Cham mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1964/65 der FV Würzburg 04, die SpVgg Weiden und TSG Augsburg 85 sowie als Absteiger aus der Regionalliga der BC Augsburg.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1963/64 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1963/64 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1963/64 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1963/64
1963